

Musica 
 Bad Reputation – album dei Thin Lizzy del 1977
 Bad Reputation – album dei The Ritchie Family del 1979
 Bad Reputation – album di Joan Jett del 1981
 Bad Reputation – album di Tom Hooker del 1988
 Bad Reputation – album dei Dirty White Boy del 1990
Bad Reputation – album dei Violent New Breed del 2019 
 Bad Reputation –  traccia dell'album Tim di Avicii nel 2019 (album postumo)
 Bad Reputation – album di Vacca del 2020
 Bad Reputation – album di Kid Rock del 2022

Televisione 
 Il mito (Bad Reputation) – episodio della quinta stagione di Cold Case